The Time Traveler’s Wife steht für:

 The Time Traveler’s Wife, Originaltitel von Die Frau des Zeitreisenden, Roman von Audrey Niffenegger (2003)
 The Time Traveler’s Wife, Originaltitel von Die Frau des Zeitreisenden (Film), US-amerikanischer Film von Robert Schwentke (2009)